

Cinema e televisione 
 Low budget – film a basso costo
 Low Budget – serie televisiva italiana
 Furfante a buon mercato (Low Budget) – episodio della prima stagione della serie animata Kim Possible

Musica 
 Low Budget – album dei Kinks del 1979